«И в дождь, и в зной» () — кинофильм режиссёра Фрэнка Капры, вышедший на экраны в 1930 году. Лента основана на пьесе Джеймса Глисона и Мориса Маркса, поставленной на Бродвее в виде мюзикла. Фильм тоже планировался в виде мюзикла, однако затем все музыкальные номера были из него удалены.

Сюжет 
Бродячий цирк Рэйни, который славится тем, что выступает и в дождь, и в зной, переживает тяжёлые времена. Мэри Рэйни, унаследовавшая его после смерти отца, не может обеспечить стабильный доход. Артисты уже несколько месяцев не видели зарплаты и начинают подумывать об уходе. Мэри может полностью положиться лишь на Смайли — ловкого управляющего, умеющего «заговаривать зубы» кредиторам и выходить из самых непростых ситуаций. Прибыв в новый город и распространив громкую рекламу, цирк начинает готовиться к выступлению, которое должно решить финансовые проблемы. Однако два сотрудника начинают вести свою игру, рассчитывая сначала обанкротить и затем получить предприятие в свою собственность...

В ролях 
 Джо Кук — Смайли Джонсон
 Луиз Фазенда — Фрэнки
 Джоан Пирс — Мэри Рэйни
 Уильям Кольер младший — Бад Конуэй
 Том Ховард — Амос К. Шрусберри
 Дейв Чейзен — Дейв
 Алан Роско — Долтон
 Адольф Милар — Фольц
 Кларенс Мьюз — Нерон
 Нелла Уокер — миссис Конуэй
 Эдвард Мартиндел — мистер Конуэй
 Нора Лейн — Грейс Конуэй
 Тайрел Дейвис — лорд Хьюго Гвинн

Ссылки 

Кинокомедии США
Фильмы-мелодрамы США
Экранизации пьес США
Фильмы о цирке
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы США 1930 года